Krown Power — тринадцятий студійний альбом американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, що вийшов на лейблі United Family Music 28 серпня 2015 р. Делюкс-обкладинка є зеленою обкладинкою звичайного видання.

Промоція 
Гурт скасував літній тур, перенісши його на осінь, щоб завершити платівку. 20 квітня 2015 відбулась прем'єра відеокліпу «Ganja Glow». 8 травня опублікували 18-секундне відео з прев'ю «Our City». Альбом став приступним для попереднього замовлення 17 липня.

Список пісень

Чартові позиції

Учасники 
 Daddy X — вокал, продакшн
 D-Loc — вокал, продакшн
 The Dirtball — вокал, продакшн
 Лу Доґ — барабани, перкусія

Посилання 

Альбоми Kottonmouth Kings